Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2012 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 29 ноября по 4 декабря 2011 года в Азиаго, Италия. Две лучшие команды турнира получили право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 

В турнире принимали участие 6 национальных команд — четыре из Европы и две из Азии. Сборные Франции и Казахстана пришли из первого дивизиона, остальные команды первый раз участвовали в чемпионате мира.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей квалификации первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2012 года.

Главные судьи
  Анна Эскола
  Янне Крогх
  Пайви Лаурла
  Рамона Вайсс

Линейные судьи
  Вивиенна Брекельманс
  Мирьям Грубер
  Ингибьорг Хьяртардоттир
  Рамуна Малескин
  Габриэла Штастна
  Свенья Штрёменгер
  Яна Звадова

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ван Чэнь (хоккеистка)
  Морган Рихе
  Рэйчел Пуллен
  Франсиска Кишш-Симон
  Беатрикс Ларгер
  Наргиз Асимова

Примечания

Ссылки 

 
 

ЖЮ*1К